Exit Records foi uma gravadora independente fundado em 1982 por Mary Neely, uma veterana da indústria da música e uma anfitriã de vários programas de rádio de rock and roll nacionais, incluindo Rock Scope. A gravadora faliu em 1987.

Com sede em um grande edifício no lado leste de Sacramento, Neely montou a gravadora com a esperança de incentivar a arte e criatividade sobre o sucesso comercial. A Exit começou com dois pequenos lançamentos, os The 77s e o Vector antes de assinar um importante acordo de produção e distribuição com a A&M Records e a Island Records. Era incluído no acordo com a "Bill Graham Productions".

Artistas 
 The 77s (atualmente com Fools of the World/Lo-Fidelity Records)
 Charlie Peacock (atualmente com Runway Network)
 First Strike
 Robert Vaughn and the Shadows
 Steve Scott
 Thomas Goodlunas and Panacea
 Vector

Catálogo 
 1983: The 77s - Ping Pong over the Abyss (lançado com a A&M Records)
 1983: Steve Scott - Love in the Western World (lançado com a A&M Records)
 1983: Vector - Mannequin Virtue (lançado com a A&M Records)
 1983: Thomas Goodlunas and Panacea - Take Me Away (lançado com a A&M Records)
 1984: The 77s - All Fall Down (lançado com a A&M Records)
 1984: Charlie Peacock - Lie Down In The Grass (lançado com a A&M Records)
 1984: First Strike - Rock of Offense (lançado com a A&M Records)
 1985: Vector - Please Stand By (lançado com a A&M Records)
 1986: Charlie Peacock - Charlie Peacock (lançado com a Island Records)
 1987: The 77s - The 77s (lançado com a Island Records)
 1987: Robert Vaughn and the Shadows - Love and War (lançado com a Island Records)

Referências 

Gravadoras de música cristã
Gravadoras de rock